Ding kan syfta på:
 Ding – ett kinesiskt efternamn samt personer med namnet

Geografi

Liberia 

 Ding (distrikt), Montserrado County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar